Драконски је груб или пунитиван захтев или казна. Појам потиче од Дракона, грчког владара из 7. века п. н. е. који је доносио законе са строгим казнама.

Литература

Спољашње везе
 Енглеска Википедија о Дракону

Особине личности